Однопозофф — фамилия.

Известные носители:
 Однопозофф, Рикардо (1914—2004) — австрийский скрипач аргентинского происхождения.
 Однопозофф, Адольфо (1917—1992) — латиноамериканский виолончелист. Брат скрипача Рикардо Однопозоффа.